Jan Nepomucen Umiński (1778-1851), général polonais ;
Philippe Uminski, auteur-compositeur-interprète français.